Die vier Tage von Neapel steht für:

 Die vier Tage von Neapel (Film), italienischer Kriegsfilm von Nanni Loy (1962)
 Die vier Tage von Neapel, Aufstand im Zweiten Weltkrieg (1943), siehe Vier Tage von Neapel